Stilla havets hjältar kan syfta på:

 Stilla havets hjältar (1944), en amerikansk film från 1944. Originaltitel: The Fighting Seabees.
 Stilla havets hjältar (1952), en amerikansk film från 1952. Originaltitel: Flat Top.